Трофей Санкт-Петербурга по теннису 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге на зальных хардовых кортах — с 8 по 14 февраля 2016 года.

Турнир-2016 является 1-м по счёту в рамках WTA Тура. В этом году он относился к Премьер-турнирам WTA, проводящихся в рамках WTA Тура.

Общая информация 
Одиночный турнир собрал четырёх представительниц топ-20 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стала Белинда Бенчич (№ 11 в мире на тот момент), а второй — Роберта Винчи (№ 16). Обе фаворитки смогли добраться до решающего матча. В финале победу одержала итальянка Винчи. В основных соревнованиях приняло участие шесть представительниц России. Лучше всех из них выступила Дарья Касаткина, которая смогла выйти в полуфинал, где уступила Белинде Бенчич.

В парном турнире главный приз завоевал первые номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис. В финале они обыграли дуэт — Вера Душевина и Барбора Крейчикова.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роберта Винчи обыграла  Белинду Бенчич со счётом 6-4, 6-3.
 Винчи выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бенчич сыграла 1-й одиночный финал и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Бек
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Л. Градецкая
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=
| RD1-team05= К. Виттхёфт
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Т. Пашек
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= К. Коукалова
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А. Павлюченкова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Цибулкова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Е. Родина
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Флипкенс
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д. Касаткина 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= Л. Зигемунд
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= К. Младенович
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=1

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Б. Бенчич
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Бек
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К. Виттхёфт
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= А. Павлюченкова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3/WC
| RD2-team05= К. Возняцки 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Цибулкова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Д. Касаткина 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= Л. Зигемунд 
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Б. Бенчич
| RD3-score01-1=64
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= А. Павлюченкова
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Д. Цибулкова 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Д. Касаткина 
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Б. Бенчич
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Д. Касаткина 
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Саня Мирза /  Мартина Хингис''' обыграли  Веру Душевину /  Барбору Крейчикову со счётом 6-3, 6-1.
 Мирза выиграла 4-й парный титул в сезоне и 36-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хингис выиграла 4-й парный титул в сезоне и 54-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Трофей Санкт-Петербурга по теннису среди женщин
 WTA Тур 2016
 Премьер серия WTA
 Портал: Теннис
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису среди мужчин

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

}

Россия
Теннис
Февраль 2016 года
2016